Барио Норте има више значења:

 Барио Норте (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Барио Норте (Косолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику